Biegung steht für:

 Biegung (Mechanik), eine mechanische Veränderung der Bauteilgeometrie
 Biegung (Reiten), eine gymnastizierende Übung für das Reitpferd
 Flexion, die grammatische Beugung von Wörtern (österreichisch auch Biegung)

Siehe auch:
 Biegen (Fertigungstechnik)